Да́тско-пру́сская война́ — вооружённый конфликт между Данией и Пруссией в XIX веке.

 Датско-немецкая война (1848—1850)
 Австро-прусско-датская война (1864)